Открытый чемпионат Ченнаи 2011 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 3 по 9 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Томаш Бердых (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 

 

Индия
Теннис
Январь 2011 года
2011